Besatzung steht für:

 die Mannschaft eines zivilen oder militärischen Wasserfahrzeugs, siehe Schiffsbesatzung
 das Funktionspersonal in einem Luftfahrzeug, Flugzeug oder Raumschiff, siehe Fliegendes Personal
 das Funktionspersonal in einem Landfahrzeug bei Einsatzkräften und Militär, siehe Fahrzeugbesatzung
 Truppen, die ein fremdes Gebiet militärisch besetzt halten, siehe Besatzungsmacht
 ein Sicherheitsmerkmal im Schlossbau, siehe Schloss (Technik) #Besatzungschloss

Siehe auch:
 Besatz
 Besatzungszeit, Okkupation